Peter Erikson Thelemaque es un exfutbolista que jugaba en la posición de defensa. Debutó a los 15 años en el club de Celaya, después pasó por los siguientes equipos: Querétaro FC, Tabasco FC, Guerreros de Tlaxcala FC, Interplaya FC en Playa del Carmen y Tiburones Rojos de Veracruz (el primer año en el equipo filial de Coatzacoalcos y el siguiente año fue ascendido al primer equipo).

En el 2010 Peter Thelemaque inició su recorrido en el fútbol sudamericano, jugando en el Union Atlético San Antonio en Venezuela con quien en el primer torneo marco 5 anotaciones colaborando con el equipo para posicionarlo en el primer lugar de la tabla general. 

Posteriormente Peter Thelemaque juega en el equipo Caroní FC, equipo que descendió de la primera división venezolana de fútbol, en 2011 Fue traspasado a atlético Venezuela como refuerzo para el torneo apertura 2011 con quien logró la mejor defensa del torneo, el campeonato y el ascenso a Primera División.

Actualmente es Director Técnico Profesional su último equipo fue el club tiburones rojos de Veracruz.

Hoy es conocido como el auxiliar técnico del Club América

Referencias

Futbolistas de los Tiburones Rojos de Veracruz